Kim Ji-young – attrice sudcoreana nata nel 1938
 Kim Ji-young – attrice sudcoreana nata nel 1974
 Kim Ji-young – attrice sudcoreana nata nel 2005